

Барабу — місто, штат Вісконсин
 Барабу — місто, штат Вісконсин